

Pessoas 
José Joaquim Barraca
José Joaquim Barreto
José Joaquim Borges de Azevedo Enes

Desambiguações de antropônimos